Die 63. Tour des Hauts-de-France 2017 war ein französisches Straßenradrennen im Département Pas-de-Calais. Das Etappenrennen fand vom 9. bis zum 14. Mai 2017 statt und gehörte das Radrennen zur UCI Europe Tour 2017 und dort in der Kategorie 2.HC eingestuft. Gesamtsieger wurde Clément Venturini, der die Führung auf der schweren fünften Etappe von Sylvain Chavanel übernahm, der drei Kilometer vor der Zielankunft am Mont Cassel den Kontakt zur Spitzengruppe verlor.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen 

1. Etappe Dunkerque-Iwuy (197,1 km)

2. Etappe Saint-Quentin-Saint-Quentin (171,6 km)

3. Etappe Beauvais-Amiens (152,5 km)

4. Etappe Marck-en-Calaisis-Le Portel (167 km)

5. Etappe Boeschepe-Cassel (184,8 km)

6. Etappe Coudekerque-Dunkerque (159,8 km)

Gesamtwertung

Wertungen im Tourverlauf

Einzelnachweise

Weblinks 
Offizielle Website

2017
Radrennen 2017